Das Internationale Turnier war die Wiederauflage des vorjährigen Turniers anlässlich des 50. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Es wurde vom 1. bis 4. Dezember 1968 in Moskau durchgeführt. Neben zwei sowjetischen nationalen Auswahlen nahmen die Nationalmannschaften Finnlands und Kanadas teil. Erst im folgenden Jahr übernahm die sowjetische Tageszeitung „Известия“ (dt. Iswestija, d. h. Nachrichten) die Patenschaft für diese Sportveranstaltung.

Spiele

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Internationales Eishockeyturnier 1968 bei hockeyarchives.info

Eishockeyveranstaltung 1968
Eishockeywettbewerb in Moskau
Eishockeyturnier in der Sowjetunion